Obata bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Gunma: Obata (Gunma) (heute: Kanra (Gunma))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Obata (Han)
 eine Stadt in der Präfektur Mie: Obata (Mie) (heute: Ise (Mie))

Obata ist der Familienname folgender Personen:
 Chiura Obata (1885–1975), japanischer Maler
 Gyo Obata (* 1923), US-amerikanischer Architekt
 Hideyoshi Obata (1890–1944), japanischer Generalleutnant, 1944 Kommandeur der 31. Armee,  verteidigte Guam
 Jumpei Obata (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Obata Kagenori, auch Obata Dōgyū, konfuzianischer Gelehrter
 Kayoko Obata (* 1971), japanische Marathonläuferin
 Obata Masamori, japanischer General
 Saori Obata (* 1978), japanische Tennisspielerin
 Takeshi Obata (* 1969), japanischer Mangaka
 Obata Tokujirō (1842–1905), japanischer Gelehrter, Erzieher, Reformator
 Obata Toramori, japanischer Samurai
 Obata Toshirō, japanischer Politiker
 Toshishiro Obata (* 1948), japanischer Schwertkünstler, einer der Gründer der Shinkendō
 Yūki Obata, japanischer Mangaka
 Yūma Obata (* 2001), japanischer Fußballspieler